Torla peut désigner :
Torla, la commune du Burkina Faso ;
Torla, la commune de l'Espagne.

Homonymie de localités